Svevi o Suebi, antico popolo di stirpe germanica
 Gli abitanti della Svevia, regione storico-linguistica della Germania, da cui sono originate alcune popolazioni diffusasi in Europa centro-orientale:
 Svevi del Danubio
 Svevi del Banato
 Svevi di Satu Mare

 Per estensione il casato degli Hohenstaufen, nobile famiglia originaria della Svevia

Pagine correlate 
 Svevo
 Svevia (disambigua)